San José de Mojarras es una localidad del estado mexicano de Nayarit.

Los acontecimientos a través de la historia, han generado cambios evolutivos que transforman la vida del ser humano. El desarrollo de los pueblos es la muestra del individuo, ese afán de superar lo anterior basándose en conocimientos culturales e intelectuales que corresponden a su origen étnico y geográfico.

Presentar la historia de San José de Mojarras, en todos los aspectos desde su origen cronológico hasta aterrizar en los servicios, productivo social y económico, mostrando una radiografía global de nuestro pueblo, es con el propósito de otorgar elementos que generen un espíritu de identidad en cada uno de los habitantes de dicha comunidad.

La investigación que se realiza acerca de nuestra comunidad se obtuvo de diferentes fuentes; escritas, verbales y tradicionales, buscando un enfoque real y conciso.

Antecedentes históricos del ejido San José de Mojarras 

Los primeros asentamientos humanos en Nayarit se han localizado en Aztlan, Coamiles, Amapa, Xalisco e Ixtlan. Por los vestigios encontrados en nuestra región, todo parece que en esa época también, el territorio donde se encuentra San José de Mojarras tuvo los primeros asentamientos humanos, ya que existen lugares como "La Tinaja" y "Las Brujas" en donde se han encontrado, puntas, cuchillos, metates, vasijas, tumbas de tiro y otros fósiles similares a los asentamientos mencionados.

Los primeros pobladores en la época de la conquista se establecieron en esta región a finales del siglo XVI, aproximadamente en el año de 1690 estableciéndose así un centro agrícola, minero y ganadero, iniciando la construcción de una hacienda de grandes dimensiones territoriales que fue terminada en el año de 1763 y llevando el nombre de "Hacienda San José".

En la región se encontraba un lugar donde existía una mina llamada "Las Minitas" en la que se encontraba un yacimiento riquísimo en plata del cual se extraían fragmentos del mineral que semejaban un pez conocido como "Mojarra", y precisamente por ese auge y por esa semejanza se incorporó el nombre de San José: Mojarras, formando así el nombre completo de San José de Mojarras.

Después del auge agrícola, ganadero, minero y de producción de alcohol en la hacienda, trascurrieron 140 años de explotación, esclavitud y miseria de los pobladores de San José de Mojarras, hasta que llegó la época de la revolución, de donde se empezaron a generar grandes cambios sociales.

En el año de 1922, surge un movimiento agrarista en Nayarit encabezado por Antonio Ramón Laureles y Prisciliano Góngora, quienes caen como mártires del agrarismo el 11 de octubre de 1922; este hecho originó que en San José de Mojarras surgieran ideas de hombres como Domingo Hernández, Cándido Salazar, Regino López, Refugio Puentes, José Montes y José López entre otros; quienes con un espíritu de servicio agrarista se reunían en casa de Cándido Salazar en Santa María del Oro, y en casa de Domingo Hernández en San José de Mojarras, con el propósito de formarse como ejido dicho poblado, pero fueron descubiertos y vigilados constantemente por los hacendados, teniendo que huir a los cañaverales. Cuentan que cierta ocasión, fueron apresados, pero gracias a la valiosa cooperación e intervención de Ubaldo Valdivia y Rosalío Muro lograron escapar, organizándose posteriormente para continuar su lucha por el reparto agrario.

Fue entonces que en ese año de 1935 se formó el ejido San José de Mojarras, dando la resolución del gobierno de Francisco Parra y con ello el tan esperado reparto de tierras, continuando esta etapa hasta 1950.

Con fecha 12 de noviembre de 1934 se reunieron los habitantes de San José de Mojarras e hicieron la solicitud de dotación de tierras, ya que decían que no tenían tierras propias para sembrarlas, además vendían su trabajo y no les satisfacían sus necesidades, ni para atender la educación de sus hijos.

Se formó el Comité Particular Ejecutivo, según lo marca el artículo 27, quedando constituido de la siguiente manera:

 Presidente: Regino López
 Secretario: José López
 Vocal: Refugio Puentes

Por resolución presidencial de fecha 13 de noviembre de 1936 se contaba con una dotación inicial de 3,952 hectáreas, de las cuales 3,697 hectáreas formaron parte de las fracciones llamadas "El Novillero", "La Huerta", "El Gigante" y "La Tauna" propiedades de Eduardo Ochoa Montes de Oca y Javier Ochoa. 

La finca afectable era la Hacienda de Mojarras, propiedad de los hermanos Ochoa Montes de Oca. La solicitud entró en vigor en la Comisión Agraria Mixta el 13 de diciembre de 1934, quedando instaurado el expediente agrario.

El acta para hacer constar que quedó debidamente deslindado y amojonado el Ejido de San José de Mojarras fue firmada el 5 de junio de 1938 por Leonardo Delgado siendo presidente del comisariado ejidal Pedro Jacobo como secretario y Agustín Verdín como tesorero. Firmaron también los señores Feliciano Verdín, Modesto González, Fortino Romero y Ubaldo López.

Así mismo el Ejido de San José de Mojarras fue beneficiado con una segunda acción de primera ampliación cuya resolución presidencial es de fecha 19 de abril de 1950, ejecutada totalmente conforme actas de deslinde de fecha 14 de diciembre de 1952 siendo la superficie concedida de 468 hectáreas.

Con fecha 31 de mayo de 1998 se celebró al interior del ejido, asamblea de delimitación destino y asignación de las tierras ejidales. Acto por el que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la ley agraria y su reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de predios urbanos, se aprobaron los planos general e interno del ejido.

Presidentes del comisariado ejidal 

Los presidentes que estuvieron al frente de la administración ejidal, unos de ellos en periodos completos y otros de forma interina pero es justo reconocer su labor en su tiempo y forma; ya que cada uno de ellos puso su granito de arena para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. dichas personas son las siguientes:

 Leonardo Delgado
 Elías Puentes 
 Domingo Hernández
 Modesto González
 José Montes
 Ángel Verdín
 Crescenciano Muro Ruiz
 Gregorio Hernández
 Román Robles
 Agustín Salas
 Ramón Valdivia
 Andrés Félix Ulloa
 Álvaro Jacobo Ochoa
 Liborio Hernández Fletes
 Arcadio Muro Flores
 Cosme Bautista Yáñez
 Antonio Márquez
 Roberto Pérez Gómez
 Reyes Martínez Esparza
 Tomas Berumen Arcadia
 José Crescenciano Morales Bueno
 Raymundo Muro Flores 
 Ernesto Zepeda Escalante(2002-2005)
 Martín Soto Bernal (2005-2008)
 Raymundo Campos González (2008-2011)
 Pablo Félix Soria (2011-2014)
 Victor Mejía Pineda (2014-2017)
 Marco Antonio Sandoval Verdín (2017-2020)

Comité de Acción Ciudadana 2017-2020 

 Presidente: Pendiente 
 Secretario: Pendiente 
 Tesorero: Pendiente

Ubicación geográfica 
El Ejido de San José de Mojarras se ubica al sureste de la capital del estado y al norte de la cabecera municipal, como del municipio y cuenta con una latitud de 21 grados con 25 minutos y una longitud oeste de 104 grados 36 minutos y con una altitud de 912 metros sobre el nivel del mar.

Localización 

La localización del Ejido de San José de Mojarras, partiendo de nuestra República Mexicana está localizado en el Estado de Nayarit, y pertenece al municipio de Santa María del Oro, cuenta con un número total de habitantes hasta el año 2000 con 1473 habitantes y cuenta con alrededor de 4400 hectáreas (ha) de superficie de suelo y colinda con las siguiente localidades.

 Al norte con las localidades de Buckingham y Las Cuevas
 Al este con la localidad de Rincón de Calimayo
 Al sur con las localidades de El Cerro Blanco y El Limón
 Al oeste con las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo

Dentro de la localización del Ejido de San José de Mojarras, tiene varias vías de acceso a la capital nayarita y a solo 35 minutos.

Acceso principal completamente pavimentado:

San José de Mojarras -  Cerro Blanco – El Limón -  La Labor - San Cayetano - Tepic (con 49 kilómetros de recorrido)
San José de Mojarras - Colonia Moderna - San Luis de Lozada - Camichin de Jauja - Tepic (con 31 kilómetros de recorrido)

Acceso secundario:

San José de Mojarras - La Labor - San Cayetano - Tepic (terracería en el primer tramo)

Clima 
El clima que prevalece en este ejido es el cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad y corresponde al 35% de la superficie municipal, el clima depende de las estaciones del año y aun así es poco variable del mes de abril a septiembre, se soportan con el promedio de 26 grados de humedad llegando a tomar un alce en el mes de mayo a julio con 32 grados de humedad y de octubre a marzo goza más de una temperatura de 15 grados.

Hidrografía 

Su hidrografía la forman arroyos que en temporadas de lluvias se mantienen activos y el Río-Arroyo  conocido como paso de Mojarras, la localidad al oriente de San José de Mojarras y cual nace en el ejido de Zapotanito pero también cuenta con pendientes y cerros que en otros años eran importantes minas. Los arroyos con corriente de aguas principalmente en épocas de lluvia.

Situación económica de la ciudad

Tenencia de la tierra 
El tipo de tenencia que existe en la comunidad es la ejidal cuyos derechos de propiedad de terrenos han sido otorgados en forma individual para trabajarla en beneficios de sus familias, no podrá venderla, así como dejarla de cultivar por varios años ya que perdería su derecho a ella.

La comunidad cuenta con una superficie total de 4,399 ha, distribuida de la siguiente manera.

Demografía 

San José de Mojarras se encuentra dentro de las tres localidades con más población del municipio de Santa María del Oro.
La población total actual de la Comunidad de San José de Mojarras es de 1,872 habitantes aproximadamente de los cuales:
-  907 son del sexo masculino
-  965 son del sexo femenino

Educación 

El Ejido de San José de Mojarras cuenta con los siguientes centros educativos:

Jardín de Niños "José Rosas Moreno": Escuela Preescolar con nivel de iniciación.
Escuela Primaria "Niños Héroes":  Escuela primaria rural con nivel básico, esta escuela ha sido integrada al programa de "Escuelas Milenio" dónde imparten actividades extras como: computación, inglés, talleres, danza, etc. con un horario de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. 
Escuela Secundaria Técnica No. 44 "Domingo Hernández Carrillo": Escuela de nivel medio básico, recientemente cuenta con Internet de banda ancha y pizarrones electrónicos (interactivos), elevando con ello la calidad de la educación.
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 107 "CBTa 107" : Escuela de nivel medio superior.
Preparatoria Abierta de nivel medio superior.

Servicios públicos 

La comunidad de San José de Mojarras, cuenta con servicios públicos de Energía Eléctrica, Agua Potable, Servicio de Correo SEPOMEX, Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Televisión por cable y satelital, Internet y actualmente se encuentra en estudio y análisis el proyecto de drenaje y alcantarillado ya que el poblado ha ido creciendo y por consiguiente requiriendo de más servicios.

Energía eléctrica  

La Electricidad es de gran importancia para los hogares mexicanos y de la comunidad para que realicen sus actividades domésticas con comodidad y eficiencia.

La comunidad cuenta con una red eléctrica que abarca aproximadamente el 98%  de la localidad y que dicho servicio es proveído por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para brindar servicios monofásico(un hilo), bifásico (dos hilos) y trifásico (tres hilos) que cada hogar o negocio lo requiera,  Además cabe señalar que el poblado cuenta con alumbrado público.

Agua potable 

Líquido vital para la vida terrestre, sin éste líquido no sería posible, esta se hace llegar a la Comunidad a través de tuberías y necesaria para los servicios domésticos, el agua potable cubre casi el 100 % de los hogares de la comunidad.

Otra cantidad menor llega a la comunidad a través de canales o arroyos la que a su vez es utilizada para regadíos de parcelas, así como para la ganadería.

Correo postal 

Se encuentra una agencia para brindar el servicio de correo que ofrece el Servicio Postal MexicanoSEPOMEX.

Telefonía fija 

El poblado de San José de Mojarras cuenta con una cobertura en su red de cableado telefónico de aproximadamente 95% del área de población, Telmex es el proveedor de dicho servicio que a su vez trae dos servicios más, servicio de Fax e Internet facilitando aún más la comunicación de la población.

El código de área proporcionado por la Secretaría de Telecomunicaciones es 327 que corresponde a los municipios de Santa María del Oro,  San Pedro Lagunillas, Compostela y parte de Tepic.

Telefonía móvil 

La cobertura del servicio de telefonía celular o telefonía móvil en la actualidad cuenta con una cobertura del 100% para llamadas y mensajes (SMS), en el caso de datos se está cubriendo con tecnología 4G y 3G, y la compañía telefónica que ha brindado el servicio es TELCEL con su torre de la compañía de  TELESITES propiedad también de Carlos Slim.

Televisión 

La población cuenta con este servicio en su modalidad de televisión por satélite (Sky y Dish México como proveedores del servicio) y la de televisión por cable donde su red de cableado cubre un 100% de la localidad ofreciendo un servicio más de comunicación y entretenimiento a sus ciudadanos. Es importante señalar que desde el mes de junio de 2009, se ha logrado contar con el canal ONCE de televisión local de RTN (Radio y Televisión de Nayarit y convenio con ONCE TV México) con el apoyo del anterior Gobernador del Estado el Lic. Ney González Sánchez y con la gestión del Ing. Pantaleón Berumen.

El canal R.T.N. ahora es llamado canal Tele10 "el canal de gente", la trasmisión había sido suspendida en septiembre de 2011, ya que el canal se le hizo una completa renovación, con más espacio para los municipios del estado, se pretende reanudar su señal a principios de este año 2012, con el actual gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Internet 

El servicio y acceso a Internet es ya una de las prioridades para estudiantes, comerciantes, profesionistas, etc. y ahora es ya un servicio con el que cuenta la población de San José de Mojarras, dicho servicio es proporcionado por Telmex en su red de telefonía fija aunque en la actualidad solo cuenta con el servicio básico de Pródigy dial-up con una velocidad de 52 Kbps, AT&T, Telcel y Movistar también cuenta con el servicio de Internet de banda ancha superando los 1024 Kbps.

La comunidad cuenta también con un centro de entretenimiento y computación donde sus habitantes pueden ir a rentar el servicio de Internet de banda ancha con una velocidad de 120 Mbps.

Radio 

La mayoría de las personas cuenta en casa con éste medio de comunicación donde reciben señales de frecuencia modulada y amplitud modulada de estaciones de radio que trasmiten desde la ciudad capital Tepic, así como algunas otras de la ciudad de Guadalajara y Mazatlán.

Muchas de las estaciones, también las pueden sintonizar en vivo desde Internet, Algunas son del Grupo Radiorama, MVS Radio, Radio Korita, Multimedios Radio, etc.

Alcantarillado sanitario y saneamiento 

Actualmente se encuentra ya finalizada la tercera etapa de esta obra, la cual cubre aproximadamente un 85% del proyecto final, la cuarta y última etapa se espera que sea en este 2011, es la etapa final por los que sus habitantes podrán hacer uso de este servicio que es de suma importancia y a su vez una mejor calidad en salud e higiene. Una vez que se finalice dicha obra, iniciaran con el proyecto de pavimentación de tres calles principales (México, Tamaulipas y Nayarit) en esta misma localidad el cual dará un gran avance y a su vez mejores servicios a sus ciudadanos considerándose ya un poblado semi-urbanizado.

Recolección de basura 

La localidad cuenta con éste servicio tan importante para sus habitantes que ayuda a tener un pueblo más limpio, actualmente el camión recolector sólo pasa una vez a la semana y se espera que en un futuro cercano, sea más frecuente el servicio.

Servicios de salud

Clínica IMMS Oportunidades 

Fundada el 23 de noviembre de 1975.

A partir de entonces se da servicio a la comunidad. Actualmente la Unidad Médica Rural, fue remodelada y cuenta con infraestructura apropiada para cada servicio.

Brinda los siguientes servicios:

 Consulta externa
 Salud materna infantil
 Detección de hipertensión
 Cáncer cervicouterino
 Tuberculosis
 Valoración del estado nutricional
 Atención de partos
 Atención de urgencias
 Salud bucal
 Sesión educativa de salud
 Saneamiento básico
 Atención a familias  con oportunidades
 Atención al adolescente
 Vacunas

Principales comercios y sus servicios 

La comunidad de San José de Mojarras cuenta con los principales productos y servicios para que los ciudadanos no tengan que salir hasta la capital Tepic a satisfacer sus necesidades, cabe señalar que varios comerciantes foráneos llevan a vender sus productos hasta la puerta de sus casas y como ejemplo de ellos tenemos a la venta de gas, agua purificada, frutas y verduras, pizzas, muebles, etc.

Atractivos culturales y turísticos

Monumentos históricos 

En la localidad de San José de Mojarras se encuentra el Templo del Señor San José que data del siglo XVIII concluyendo su construcción en julio de 1763 por lo que este templo es considerado ya como monumento historio protegido y se encuentra ubicado dentro de la ex-hacienda del mismo nombre, y cabe señalar que ya cuenta con un sacerdote de planta además de su casa que está a un costado de la iglesia.

Otra belleza con la que cuenta San José Mojarras son las ruinas de la hacienda del mismo nombre y según la historia son las ruinas de una fábrica de alcohol y del ingenio donde trabajaban y explotaban a la mayoría de los habitantes del pueblo, fue en esta hacienda donde trabajó el señor Manuel Lozada también conocido como "El Tigre de Álica" en el siglo XIX quien fue un gran guerrillero y agrarista.

Fiestas y tradiciones 

En la localidad, cada 19 de marzo celebran los católicos en el templo al Señor San José, las fiestas patronales; son muy conocidas en los pueblos circunvecinos ya que se organizan varios eventos culturales y deportivos, entre los más destacados están:

 Albas y Peregrinaciones: Desde el 1º de marzo se llevan a cabo las albas y cada día le corresponde organizar a un barrio del pueblo (el pueblo se encuentra divido por barrios).

 Desfile de Rompimiento de las Fiestas: El desfile inicia en la entrada principal del pueblo y termina en la entrada a la hacienda y participan autoridades ejidales, todas las escuelas, el centro de salud, el club de la tercera edad, la reina actual y candidatas a nueva reina de las fiestas, algunos de los principales negocios, y también los pueblos vecinos. Después de que termina el desfile, se hace el acto del corte del listón quedando inaugurada las fiestas.

 Certamen Reina: Se lleva a cabo en el casino, se presentan varias pasarelas y el público es quien decide ya que se instala una Urna y cada quien pasa a votar por su preferida quedando así la Reina San José de Mojarras, Reina de los Charros y Primera Princesa.

 Coronación de la Reina: El día de la coronación sale la reina de su casa acompañada de la reina de los charros y de la primera princesa haciendo un recorrido por la calle principal y con música hasta el casino donde será el evento,  a dicho evento se invita principalmente al Presidente Municipal, al Presidente del comité de Acción Ciudadana, Al Juez del pueblo, al Comisariado Ejidal.

 Día de los hijos ausentes: Todos los habitantes del poblado cuentan con familiares en los Estados Unidos y existe un comité organizador en Santa Ana, California,  encabezado por la señora Ampelia Soria quien se encarga de recabar fondos con todas las personas que son originarias de San José de Mojarras. 

Este día se lleva a cabo una misa a las 5:00 a. m. en la iglesia precedida por una peregrinación que hace el recorrido desde la entrada del pueblo, la peregrinación va acompañada con banda, y después de la misa se le ofrece a las personas tamales y atole.

Por la tarde se hace de nuevo una peregrinación partiendo desde la casa de la familia organizadora y dando una vuelta al pueblo con carros alegóricos, banda, y danzas. después de la peregrinación se hace una misa, al finalizar la misa se invita a toda la gente al casino donde se hace un baile y se le da comida y agua fresca a todos los visitantes. Por la noche son los fuegos pirotécnicos quemando un gran castillo, un toro (con pólvora) y muchos cohetes que iluminan el cielo de San José de Mojarras.

Nota: el día 19 de marzo se hace casi lo mismo que el día de los hijos ausentes excepto que el baile que se hace en el casino ya es de paga.

 Cabalgata: Cada 19 de marzo se lleva a cabo esta famosa cabalgata donde participan charros de varias partes del estado de Nayarit con un aproximado de 300 caballos, ésta da inicio en el poblado "La Labor" haciendo un recorrido de poco más de 10 km, al llegar a San José de Mojarras la reina de los charros y el comité organizador les dan la bienvenida y se incorpora mucha más gente acompañados por la banda, ya todos los charros que son desde niños, niñas, jóvenes y adultos van hasta la iglesia donde el sacerdote los espera para hacer una oración y bendecir a todos los caballos y sus charros. Después todos ellos se van a la plaza de toros de la misma localidad donde se presentan a los mejores caballos mostrando lo mejor de sus atributos.

Una vez que se presentan los principales caballos, se hace una comida para convivir con todos los visitantes y participantes de la cabalgata festejando con Birria, Frijoles Puercos, agua fresca y cerveza, todo ello organizado por la asociación de charros de San José de Mojarras.

 Jaripeos y Bailes: A partir del 20 de marzo se organizan Jaripeos y bailes en la plaza de Toros llevando grupos famosos de la música tradicional de la región, banda y norteña (algunos de los que ya han estado: El Coyote, Julio Preciado, Laberinto, Joel Elizalde, El Lobito de Sinaloa, El Chapo, Apenitas Band, Tropical Navidad de Cerro Pelón, La Tropa Kora etc.) 

 Eventos extras: Los habitantes de la localidad hemos presenciado eventos de todo tipo (culturales, deportivos, educativos, etc.) en el transcurso del año, existen grupos de jóvenes que organizan este tipo de eventos, jóvenes entusiastas que lo que desean es llevar alegría al pueblo, dentro de los eventos podemos mencionar algunos como torneos de fútbol, comidas con comediantes y grupos versátiles, grupos de Ballet, jóvenes que bailan al ritmo de Breakdance, Palo Encebado, Kermés, desfiles, posadas, obras de teatro, imitación de artistas, presentación de comediantes, cursos de cocina, inglés, computación y otros, además de las reuniones frecuentes del club de la tercera edad, en fin un surtido de eventos para todos los habitantes de la localidad, que no sólo en las fiestas patronales disfrutan de eventos completamente gratis sino en todo el transcurso del año.

Cada año visita a la comunidad la virgen de San Leonel, haciendo un recorrido por las comunidades vecinas (Colonia Moderna, San Luis de Lozada, Las Cuevas, Miguel Hidalgo, Huanacaxtle, Rincón de Calimayo, El Limón, Cerro Blanco, entre otras) esto a finales de agosto, para culminar entre el mes de septiembre y octubre, este recorrido es presenciado por cientos de personas iniciando en el poblado de La labor hasta llegar a San José de Mojarras, después de su visita por algunos pueblos la virgen regresa el día 5 de septiembre a San José de Mojarras para celebrar el triduo en honor a su cumpleaños el día 8 de septiembre simulando el día 8 de diciembre que es el cumpleaños original celebrado en su pueblo San Leonel, después de la celebración continua con su recorrido por los pueblos restantes, para finalizar de nueva cuenta en san José de Mojarras, para de ahí regresar a su pueblo de origen San Leonel, donde se unen los pueblos en una gran fiesta.
Cada año toma más fuerza esta tradición ya que año con año la asistencia por parte de la comunidad es más demandada y sobre todo por las mujeres ya que anteriormente solo los hombres acudían a su llevada por los tramos y condiciones de la ruta, no cabe duda de que La Virgen de San Leonel cada día llega a más corazones.

Música 

La música tradicional en la localidad es la de banda y la música norteña.

Gastronomía 

Como platillos típicos de la localidad tenemos: La Cuachala o Coachala, el Pipián, Birria y Frijoles Puercos

Religión 

Principalmente son tres religiones las que se tienen en la localidad, pero la mayoría de los habitantes pertenece a la comunidad católica contando con su iglesia, pero también los Testigos de Jehová ahora ya tiene su centro de reunión y en el caso de los de La Luz Del Mundo su templo se encuentra en construcción.

Áreas deportivas 

 Cancha de Fútbol con un área adicional de juegos infantiles.
 Cancha de Béisbol
 Cancha de Fútbol rápido o Showbol dentro de la escuela primaria
 Cancha de Básquetbol y Voleibol dentro de cada una de sus escuelas

Transporte público 

San José de Mojarras cuenta con tal servicio y existen taxis denominados "colectivos" que mueven a estudiantes, trabajadores y turistas tanto a la ciudad capital como a la cabecera municipal.

Centros turísticos 

 Hacienda San José de Mojarras 
 Iglesia San José
 Cascada "La Mano de León"
 Museo comunitario que se encuentra dentro de la Escuela Secundaria Técnica
 Cerro de la cruz
 Arroyo "El Pasito"

Centros sociales 

La comunidad cuenta con centros sociales para eventos como reunión de ejidatarios, convivencia de la tercera edad, jaripeos, bailes, graduaciones, quinceañeras, etc., y son:

 Salón Ejidal
 2 Casas del Club de la Tercera Edad
 Plaza de Toros
 Centro Social "La Choza" 
 Plaza con jardín y quiosco
 La Casa de La Cultura

Figuras asociativas 

Las figuras asociativas existentes en la comunidad de San José de Mojarras son:

La S.P.R., Unión Ganadera, Sociedad Cooperativa de Producción Agrícola.

S.P.R. 

La finalidad de ésta asociación dentro de la Comunidad es la de comercializar los productos agrícolas a mejor precio y de aterrizar los recursos otorgados por el Gobierno Federal o Estatal al campo para el beneficio de los productores de la población.

Unión Ganadera 

Su función es la de mejorar el hato ganadero, tanto de ganado de engorda como lechero para un mejor rendimiento de igual manera proporcionar las vacunas necesarias para el control de enfermedades, así como la mejora de precios de los productos.

Principal producción agrícola 

En la región los principales productos en los últimos años son: 

 Caña de Azúcar
 Maíz
 Agave
 Sorgo
 Cacahuate

Infraestructura productiva 

En el Ejido de San José de Mojarras se cuenta con la siguiente infraestructura productiva:

 Almacenes: almacén como centro de acopio para almacenar maíz con capacidad de 12.000 toneladas y un almacén descacarador de cacahuate.

 Silos forrajeros: en la actualidad existen 10 empaques de uso de forrajes.

 Pozo de agua: Un pozo profundo que está inconcluso con un 50% de avance de dicha obra.

 Canales: se cuenta con una presa y un canal principal de 3 km, cuenta con canales laterales que riegan aproximadamente 80 he. de caña.

 Bordes o jagüeyes, bordos abrevaderos: se cuenta con 6 especialmente para los ganaderos que tienen ganado.

 Agroindustrias: invernaderos de producción de setas tipo champiñón.

 Garrapaticida: se utiliza ya el baño por aspersión al ganado bovino.

 Se cuenta con un embarcadero de ganado.

 Caminos o saca cosechas: se encuentra en buenas condiciones ya que los ingenios lo rehabilitan ya que se cuentan con dos para el uso de mismos productores.

Situación productiva agrícola 

La superficie cosechada en el ejido manejando un porcentaje sería el 80% de su capacidad mencionándole que los cultivos por muy bajos rendimientos aun así existen cosechas en estas mismas.

Cosecha siniestrada 

La que podemos mencionar de siniestros en los cultivos en el temporal 2004-2005 fueron provocados por plagas pero como ya se mencionaba en el punto anterior aun así cosecharon aunque con baja producción. la plaga más común en este tipo de siniestro fue la gallina ciega, el gusano trozador y gusano cogollero.

Tipo de labranza  

Tipo de labranza aplicada como ya es común en este ejido es mecanizada en la mayoría de los cultivos son:

 Caña: Toda la labranza la manejan los ingenios o molinos a los que pertenecen en contratos los ejidatarios y toda es mecanizada.

 Frijol: El propietario tiene su costo y es mecanizado, los demás productos también son mecanizados a excepción del maracuyá que su labranza es manual.

Situación productiva pecuaria 

En San José de Mojarras el hato ganadero lo conforman aproximadamente 1700 cabezas de ganado bovino. se encuentran repartidos entre 58 productores, el 97% se dedica a la producción de carne y el resto a leche, las razas que más abundan son: braham, suizo, brangus, charoláis, semental, indo, brasil, algunos holstein.

 Ovino: La avicultura es una actividad que va ganando terreno actualmente hay 15 productores entre todos tienen aproximadamente unas 230 cabezas algunos ya empiezan a comercializar por lo que no se tiene un cálculo exacto. Su finalidad es producir carne.

 Equino: Son aproximadamente como 80 entre caballos, yeguas, mulares y burros, siendo la mayoría criollos, algunos sementales, su finalidad es el trabajo ya sea cargando o arriando ganado.

Fuente de información 

 Expedientes del Comisariado Ejidal
 Archivos de INEGI
 Diario Oficial de la Federación
 Investigación de campo (entrevistas a personas del ejido, visitas a los lugares en mención, etc)

Además agradecemos el apoyo y la participación de los Profesores Raymundo Muro Flores, José Manuel Hernández y Servando Navarro así como al Ing. Pantaleón Berumen, en investigación y redacción, y a todas las personas que han colaborado en este artículo,  todos ellos orgullosamente del pueblo de San José de Mojarras.

Esperamos que les sea de gran utilidad y seguiremos enriqueciendo el artículo con el apoyo de todos ustedes.

Referencias 

Localidades del estado de Nayarit